

Saline peut avoir plusieurs sens :

Produits et activités liés au sel 
 en sédimentologie, une roche saline est une roche sédimentaire soluble dans l'eau, provenant de l'évaporation de l'eau de mer dans des lagunes : sulfate de calcium hydraté (gypse), chlorure de sodium (sel gemme ou halite), chlorure de potassium (sel de potasse). Voir aussi Évaporite.
 un marais salant, aussi appelé saline sur l'Atlantique, dans le nord et dans les terres de  France, et salin sur la Méditerranée, est le lieu où l'on récupère le sel par évaporation naturelle d'eau de mer ou d'eau naturellement salée dans des bassins à l'air libre. S'il s'agit de sel alimentaire, cette activité est nommée saliculture.
 une saline est une installation autrefois artisanale mais aujourd'hui principalement industrielle destinée à l'extraction du sel par chauffage d'une saumure (par ex.: la Saline royale d'Arc-et-Senans et les Salines de Salins-les-Bains) ou par évaporation sur des murs de charpente remplis de petits fagots le long desquels vient ruisseler l'eau gorgée de sel, comme à Bad Kreuznach ou bien encore les deux méthodes concomitamment comme à la saline de Schwäbisch Hall.  Considérant le nombre de propriétaires de poêles servant à la fabrication du sel est venu l’usage du terme collectif de salines au pluriel. Les salines consommaient de grandes quantités de bois de feu pour l'évaporation de l'eau.
 en électricité, la pile saline est une pile électrique dont l'électrolyte est une solution saline, généralement un chlorure.
 en Amazonie, une saline est un lieu marécageux dans lequel divers animaux (tapirs, pécaris) se nourrissent de terre pour en tirer les sels minéraux (calcium, magnésium, sodium et potassium) essentiels à leur organisme.

Toponymie

Algérie 
 Les Salines, autre nom de l'aéroport d'Annaba.

États-Unis 
 Plusieurs rivières d'Amérique du Nord portent le nom de  ;
 Plusieurs comtés portent le nom de  ;
 Saline, ville située en Louisiane ;
 Saline, une ville située dans le Michigan ;
 Saline (ou Salina), une ville dans le comté de Saline, au Texas ;
 Grand Saline, ville du Texas.

Écosse 
 Saline, un burgh (ville autonome) dans le Fife.

Érythrée 
 Saline, une ville d'Érythrée.

Espagne 
 Ses Salines, municipalité de l'île de Majorque, dans l'archipel des îles Baléares.

France 
 Saline, ancienne commune nouvelle du Calvados.
 Ajaccio, Corse:
 Les Salines, quartier de la ville
 Gare des Salines, une des haltes ferroviaires de la ville.
 Miserey-Salines, commune du Doubs.
 Salines de Montjoly, marais littoraux en Guyane.
 Rosières-aux-Salines, commune de Meurthe-et-Moselle.
 Martinique:
 la Plage des Salines de la commune de Sainte-Anne.
 l'Étang des Salines, étang proche de Sainte-Anne.
 Le Pic des Salines, dans les Pyrénées.
 Saline Morel, à Saint-Pierre-et-Miquelon.
 Villeneuve-les-Salines, un quartier de La Rochelle en Charente-Maritime.

Grenade 
 l'île Saline, une île des Grenadines aux Antilles,
 l'aéroport de Pointe Salines, à l'extrémité sud-ouest de l'île-état de Grenade

Notes et références

Voir aussi 
 
 
 

Homonymie de toponyme